Birkenfeld désigne plusieurs communes allemandes :
 Birkenfeld, ville de l'arrondissement de Birkenfeld, dans la Rhénanie-Palatinat ;
 Birkenfeld, commune de l'arrondissement d'Enz, dans le Bade-Wurtemberg ;
 Birkenfeld, commune de l'arrondissement de Main-Spessart, en Bavière ;

principauté de Birkenfeld.